Doohan est un patronyme porté notamment par :

 James Doohan (1920-2005), acteur canadien ;
 Hunter Doohan (1994-), acteur américain ;
 Michael Doohan (1965-), pilote de vitesse moto australien ;
 Peter Doohan (1961-2017), joueur de tennis australien.
Patronyme canadien
Patronyme anglais